Seno — função trigonométrica
Seno verso — função trigonométrica
Seno (Teruel) — município de Aragão, Espanha